John Whittaker peut faire référence à : 

  (1945-), MEP britannique
  (1897–1945), Membre du Parlement britannique
 John Macnaghten Whittaker (1905–1984), mathématicien et administrateur universitaire britannique
  (1942-), milliardaire britannique
  (1950–2020), jouer de rugby à XIII de Nouvelle-Zélande
  (vers 1790–1854), ecclésiastique anglican
  (1953-), archéologue américain
  (1817–c. 1897), juge de la Cour suprême de Louisiane

Voir aussi